Sandoz ist:
 ein Schweizer Chemieunternehmen, das 1996 mit Ciba zu Novartis fusionierte, siehe Novartis #Sandoz
 ein seit 2003 wieder unter diesem Namen als Teilkonzern von Novartis tätiges Unternehmen, siehe Sandoz
 ein Pseudonym des britischen Musikers Richard H. Kirk (1956–2021)
 Sandoz-Stiftung, Schweizerische Stiftung
 Sandoz (Uhrenhersteller), Schweizer Uhrenhersteller (1920–1986)

Sandoz ist der Familienname folgender Personen:
 André Sandoz (1911–2006), Schweizer Politiker (SP)
 Claude Sandoz (* 1946), Schweizer Maler und Grafiker
 Daniel Sandoz (* 1961), Schweizer Skilangläufer
 Édouard Constant Sandoz (1853–1928), Schweizer Unternehmer
 Édouard-Marcel Sandoz (1881–1971), Bildhauer, Sohn von Edouard
 Edouard Constant Sandoz (1853–1928), Schweizer Unternehmer
 Jean-Luc Sandoz (* 1960), Schweizer Ingenieur
 Lore Sandoz-Peter (1899–1989), Schweizer Unternehmerin
 Mari Sandoz (1896–1966) US-amerikanische Autorin
 Maurice-Yves Sandoz (1892–1958), Schriftsteller, Sohn von Edouard
 Marcel Sandoz, Schweizer Politiker (FDP, Waadt), Nationalrat 1995–2003
 Suzette Sandoz, Schweizer Politikerin (LPS, Waadt), Nationalrätin 1991–1998

Siehe auch:
 Grossbrand von Schweizerhalle, Chemiekatastrophe in einer Sandoz-Lagerhalle bei Basel (1986)